Jaimito puede referirse a:

Jaimito, el protagonista de los popularmente conocidos como chistes de "Jaimito";
Jaimito el Cartero, personaje de la serie El Chavo, interpretado por Raúl "Chato" Padilla;
La serie Aventuras de Jaimito, creada por Palmer en 1943 para la Editorial Valenciana;
La revista Jaimito, una de las cabeceras señeras de la citada Editorial;
Jaimito, uno de los tres sobrinos del Pato Donald;
Nombre con el que se conoció en España al cómico Larry Semon.